Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute à Johannesburg du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Marty Riessen enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Johannesburg
1970 en Afrique du Sud
Sport en mars 1970
Sport en avril 1970